Tinguiririca – wulkan
 Tinguiririca – miejscowość w Chile
 Tinguiririca – rzeka w Chile